C2, c2 eller C-2 kan avse: 

 C2 – en kuvertstorlek, se C-format.
 C2 – en sportbil, se Chevrolet Corvette
 C2 – en av de fem högsta dansnivåerna i Squaredans 
 C2 – en typ av kanot, se Kanotsport
 C2 – en referensnivå för språkkunskap, se gemensam europeisk referensram för språk
 C 2 (fartyg) – en finsk torpedbåt
 C2 (tunnelbanevagn) – en typ av tunnelbanevagn i Stockholms tunnelbana
 C2 (yacht) – en av fyra superyachter  tillverkade av Abeking & Rasmussen i Tyskland
 Citroën C2 – en bilmodell av märket Citroën